Монтено (значения):

 Монтено — коммуна во Франции.
 Монтено, Кемал (1948—2015) — боснийский певец.

См. также 
 Монта (значения)
 Монте (значения)